ISO 3166-2 données pour la Slovénie

Mise à jour 
 ISO 3166-2:2002-12-10 n° I-4
 ISO 3166-2:2005-09-13 n° I-7

Municipalités (193) (sl: občina)

Lien externe 
Source et codification :
 Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia (1999)
 http://195.246.24.113/gu/eng/index.html (2002-10-02)
 Office statistique de la République de Slovénie http://www.stat.si/doc/pub/slo_figures_04.pdf (2004)
Autre source :
 Loi slovène du 2002-05-31
Remarque :
 Ordre de tri slovène : a-c, č, d-s, š, t-z, ž

ISO 3166